Ахмед Халил:
 Ахмед Халил (род. 1991) — футболист ОАЭ.
 Ахмед Халил (род. 1994) — тунисский футболист.